Saumane puede referirse a: 

 Saumane, comuna francesa situada en Alpes de Alta Provenza.
 Saumane, comuna francesa situada en Gard.